Банк Литвы () — центральный банк Литовской Республики.

Функции 

Банк Литвы является органом надзора за банками и иными кредитными организациями, обладающими лицензиями Банка Литвы. Банк Литвы является членом Европейской системы центральных банков. Правовой статус и функции Банка Литвы определены Законом Литовской Республики «О Банке Литвы».

Банк независим от Правительства Литвы и других государственных учреждений. Основная цель определена в поддержании стабильности цен. Без ущерба для осуществления этой главной цели банк, в пределах своей компетенции, осуществляет поддержку общей экономической политики в рамках Европейского союза.

В функции банка входят:
 эмиссия наличных денег;
 формирование и осуществление денежно-кредитной политики;
 управление, пользование и распоряжение валютными резервами Банка Литвы;
 поддержание стабильного состояния платёжных систем;
 сбор информации, необходимой для функционирования Европейской системы центральных банков.

Структура 
Руководство банком осуществляет правление, которое образуют председатель, два заместителя председателя и два члена правления. Председателя правления Банка Литвы назначает Сейм Литвы по представлению Президента страны. Заместителей председателя правления и членов правления назначает президент по представлению председателя правления.

Здание 
Банк располагается в Вильнюсе в здании, построенном в 1889—1891 годах для размещения Земельного банка на Георгиевском проспекте в Вильне (ныне — проспект Гедимино) архитектором  (по другим сведениям — инженером Леонидом Винером) по заказу Юзефа Монтвиллы. Неподалёку на перекрёстке с улицей Тоторю с 1999 года располагается Музей Банка Литвы с экспозициями, посвящёнными банковскому делу и нумизматике.

Примечания

См. также 
 Экономика Литвы

Ссылки 

 Официальный сайт Банка Литвы

Литва
Банки Литвы
Банки, основанные в 1922 году